Арусь Акоповна (Арус Яковлевна) Худанян (; , Ахалкалаки, Российская империя — , Кировакан, Армянская ССР) — армянская советская . Народная артистка Армянской ССР (1954)

Биография 
Дебютировала на театральной сцене в 1913 году в тифлисской труппе под руководством Арама Вруйра.
С 1931 года — актриса армянского Кироваканского театра им. Абеляна (ныне Ванадзорский государственный драматический театр имени О. Абеляна). Воплотила на сцене более двухсот драматических и комедийных персонажей.

Играла хара́ктерные роли. Снималась в кино («Перед рассветом» (1961)).

Избранные театральные роли 
 Зарнишан («Злой дух» Ширванзаде),
 Шушан, Хампери, Саломэ («Пэпо», «Хатабала», «Ещё одна жертва» Сундукяна),
 Анна («На заре» Гулакяна),
 Кабаниха («Гроза» А. Островского),
 Амаспюр («Сос и Вардитер» по П. Прошяну) и др.
 Эмилия — («Отелло» Шекспира и др.

Память 
 В Ванадзоре А. Худанян установлена мемориальная плитаю

Литература 
 Հայուհիներ. հանրագիտարան 2 հատորով. Եր.: Ամարաս, 2011, Հ II/ էջ 95 ISBN 978-99930-1-133-0
 Театральная энциклопедия. Том 5 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967.

Народные артисты Армянской ССР
Родившиеся в Ахалкалаки
Умершие в Ванадзоре